Empedocles steht für:

 Empedocles (Vulkan), Unterwasservulkan in der Straße von Sizilien
 Empedokles, Philosoph, Arzt, Politiker, Sühnepriester und Dichter im antiken Griechenland
 Porto Empedocle, eine Gemeinde auf Sizilien
 (6152) Empedocles ein Asteroid des Hauptgürtels